Ando est notamment un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ando Jubai (-), émailleur japonais de la période meiji ;
 Ando Kunitake, homme d'affaires japonais ;
 Asa Ando (1996-), skieuse alpine japonaise ;
 Kenkichi Ando (1950-), haltérophile japonais ;
 Masanobu Ando (1975-), acteur et réalisateur japonais ;
 Mikiko Ando (1992-), haltérophile japonaise ;
 Misako Ando (1971-), joueuse de softball japonaise ;
 Momofuku Ando (1910-2007), inventeur japonais, fondateur de Nissin Foods ;
 Miki Andō (1987-), patineuse artistique japonaise ;
 Natsumi Ando (-), mangaka japonais ;
 Roberto Andò (1959-), réalisateur italien ;
 Tadao Ando (1941-), architecte japonais.

Prénoms 
Ando est un prénom malgache ainsi qu'un prénom estonien notamment porté par :
 Ando Keskküla, artiste peintre estonien
 Ando Tammik, dessinateur américain

Personnages de fiction 
 Ando Masahashi, personnage de la série Heroes
 Ando, une des planètes de Star Wars
 Andô, personnage principal du manga Le Prince des ténèbres par Ôsuga Megumi et Kōtarō Isaka.

Toponymes 

 Ando (Grèce)
 Ando, un bourg du district d'Ikoma, dans la préfecture de Nara au Japon.
 Ando (Australie)

Divers 
 ando est un mot espagnol, conjugaison à la première personne du présent du verbe andar (« marcher »), qui signifie « je marche ».

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Patronyme japonais
Prénom estonien